« Mais où est donc Ornicar ? », ou « Mais où est donc Carnior ? » en Belgique, en France, au Liban et au Québec, est une phrase mnémotechnique permettant de retenir les conjonctions de coordination en français (à savoir : mais, ou, et, donc, or, ni, car).

Elle renvoie à :
 Mais ou et donc Ornicar, film français de Bertrand Van Effenterre (1979),
 un Chuck Norris fact inspiré de cette expression : « Chuck Norris sait où est Ornicar »,
 Mais où est donc Carnior ?, chanson du groupe Les Dales Hawerchuk apparaissant dans leurs premier album nommé Les Dales Hawerchuk.

En dehors de cette expression, Ornicar désigne :
 (17777) Ornicar, un astéroïde nommé ainsi par l'astronome français Alain Maury qui l'a découvert en 1998,
 Ornicar ?, une revue française de psychanalyse,
 Ornicar (éditions), une maison d'édition française,
 Big band Ornicar, un orchestre de jazz de 19 musiciens.

Notes et références 

Mnémotechnique
Phrase ou expression
Éponyme d'un objet céleste